Mühlau peut faire référence à :
 Mühlau, une commune de Suisse;
 Mühlau, une commune d'Allemagne.